Babken steht für:

 Babken, 1938 bis 1945 Steinbrück, Kreis Goldap, seit 1945: Babki (Gołdap), Dorf in Gołdap, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Babken (Kirchspiel Gonsken), 1938 bis 1945 Babeck, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Babki Gąseckie, Dorf in Olecko, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Babken (Kirchspiel Treuburg), 1938 bis 1945 Legenquell, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Babki Oleckie, Dorf in Olecko, Woiwodschaft Ermland-Masuren